La expresión No Mercy (Sin piedad en español), puede hacer referencia a:

Cultura

Libros y cómics 
 No Mercy, una novela de 2010, de la serie "Dark-Hunter" del autor Sherrilyn Kenyon;
 No Mercy, una serie de cómics escrito por Alex de Campi;

Cine 
 No Mercy (1986), película estadounidense dirigida por Richard Pearce;
 No Mercy (2010), película surcorena dirigida por Kim Hyeong-jun;
 No Mercy (2019), película surcorena dirigida por Im Gyeong-taek;
 Sin piedad (The Jack Bull, 1999), película estadounidense dirigida por John Badham;
 Show Them No Mercy! (1935), película estadounidense dirigida por George Marshall;

Música

Grupos 
 No Mercy, banda estadounidense de thrash metal de los años 80;
 No Mercy, trío de pop y música electrónica formado por Frank Farian en 1991;

Álbumes 
 No Mercy (1994), álbum de estudio de la banda Da Youngsta's;
 No Mercy (1995), álbum de estudio de Daddy Yankee.
 No Mercy (1996), álbum de estudio de la banda No Mercy;
 No Mercy (2010), álbum de estudio de la banda T.I.;
 No Mercy (2012), álbum de estudio de la banda B.A.P;

Festivales 
 No Mercy Festival, festival anual de heavy metal en Europa;

Canciones 
 "No Mercy", de Ty Herndon, 2000;
 "No Mercy", de Marky Mark, 1995;
 "No Mercy", de Immortal Technique del Revolutionary Vol. 1 (2001);
 "No Mercy", de L.A. Guns del L.A. Guns (1988);
 "No Mercy", de Khaleel del People Watching (1999);
 "No Mercy", de Nils Lofgren del Nils (1979);
 "No Mercy", de Racoon del Liverpool Rain (2011);
 "No Mercy", de The Stranglers del Aural Sculpture (1984);
 "No Mercy", de la banda sonora del videojuego Command & Conquer (1995);

Televisión 
 WWE No Mercy, evento de pago por visión anual de lucha libre profesional producido por la WWE;
 No.Mercy, reality show the supervicencia creado por la banda surcoreana Monsta X en 2014;

Videojuegos 
 WWF No Mercy (2000), videojuego basado en el evento WWF No Mercy;
 "No Mercy", una campaña dentro del videojuego Left 4 Dead (2008);
 "No Mercy", una misión dentro del videojuego Payday: The Heist (2011);

Personas 
 Isabelle Mercier (n. 1975), jugadora canadiense de póker, apodada No Mercy;
 Nozomi Sasaki (n. 1988), actriz y modelo japonesa, apodada No Mercy;